Stati Uniti d'America
 Quitman – città della Contea di Cleburne e della Contea di Faulkner, Arkansas
 Quitman – capoluogo della Contea di Brooks, Georgia
 Quitman – villaggio della Parrocchia di Jackson, Louisiana
 Quitman – città della Contea di Clarke, Mississippi
 Quitman – città della Contea di Nodaway, Missouri
 Quitman – capoluogo della Contea di Wood, Texas